Guy Fletcher (toetsenist), onder andere van Dire Straits
Guy Fletcher (singer-songwriter), van hitje Mary in the morning